Гаврилина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Гаврилина, Лада Юрьевна (род. 1968) — российская футболистка.
 Гаврилина, Лариса Николаевна — российская певица и музыкальный педагог.
 Гаврилина, Мария Ивановна (более известна под фамилией Арбатова; род. 1957) — российская писательница, драматург, переводчик и сценарист, радиоведущая, публицист, психоаналитик, журналист. Деятельница феминистского движения.
 Гаврилина, Юлия Михайловна (более известна как Gavrilina; род. 2002) — российский видеоблогер (тиктокер), певица и ведущая.